Jindřich VIII. Břežský zvaný Zjizvený ( Henryk VII z Blizną, † 11. července 1399) byl břežský a lubinský kníže z rozrodu slezských Piastovců.

Byl synem břežského knížete Ludvíka I. a Anežky Hlohovské. V roce 1381 mu otec vydělil ze svého knížectví Lubinsko, vládu nad celým Břežským knížectvím získal po otcově smrti roku 1398, o rok později však sám umírá.

Předkové

Reference

Externí odkazy 
 
 Genealogie Mittelalter
 Genealogie Liegnitz

Lehnická knížata
Lubinská knížata
Slezští Piastovci
Úmrtí v roce 1399
Muži